Ura Zemlje (Earth Hour) je dogodek, ko uporabniki ob določenem času ugasnejo luči in tako prispevajo k promociji boja proti podnebnim spremembam. Akcijo je sprožil Svetovni sklad za naravo (WWF). Naslednja Ura Zemlje bo v soboto, 28. marca, med 20.30 in 21.30 po lokalnem času. Akcijo so prvič izvedli v Sydneyju 28. marca 2007.

Opombe in reference

Glej tudi 
 poletni čas

Zunanje povezave 

 Earth Hour – uradna globalna spletna stran

Podnebne spremembe